Himmel bezeichnet:

 Himmel (planetar), den sichtbaren Raum über der Erde oder einem anderen Himmelskörper
 Himmel (Religion), eine religiöse Lokalisierung des Überirdischen und Göttlichen
 Sternenhimmel, den nächtlichen Anblick der Sterne
 Himmelskugel, die theoretische, kugelförmige Abbildungsfläche für astronomische Koordinaten
 Firmament, frühe kosmologische Modelle
 Baldachin, ein Zierdach für Throne, Betten, Kanzeln, Denkmäler und anderes
 Autohimmel, Innenverkleidung eines festen Autodachs (beim beweglichen Autodach: Innenverdeck)
 Quintessenz (Philosophie), in der Philosophie das fünfte Element, in der Alchemie ein Destillationsprodukt

Himmel bzw. Am Himmel als Name geographischer Objekte:
 allgemein eine hoch gelegene, fruchtbare, auch waldlose Flur, siehe Himmel (Flurname)

 Himmel (Gemeinde St. Oswald), Ort bei St. Oswald bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Himmel (Berg), 1145 m, bei Aflenz
 Himmel (Gainfarn), Flur bei Bad Vöslau in Niederösterreich
 Himmel (Liezen),  ausgedehnte Alm bei Liezen in der Obersteiermark
 Nenzinger Himmel, Alpe und Feriensiedlung in Nenzing, Vorarlberg
 Am Himmel, Flur in Wien-Döbling am Rand des Wienerwaldes, siehe Pfaffenberg (Wien)
 Am Himmel, Flur in Wien-Lainz, siehe Himmelhof

Himmel ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Himmel (1928–2013), deutscher Autor und Übersetzer von Kinder- und Jugendliteratur
 Augustin Himmel († 1553), deutscher lutherischer Theologe und Reformator
 Friedrich Heinrich Himmel (1765–1814), deutscher Komponist
 Georg Himmel (1525–1579; auch Georg Himmlisch, sowie Georg Uranius), deutscher lutherischer Theologe und Geistlicher, siehe Georg Coelestin
 Gerhard Himmel (* 1965), deutscher Ringer
 Gottlob Himmel (1854–1931), Tübinger Handwerksmeister, der 1879 das Tübinger Himmelwerk gründete, eine Fabrik für Beleuchtungsanlagen
 Gustav Himmel (1882–1969), deutscher Oberamtmann
 Hans-Jörg Himmel (* 1970), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Heinrich Himmel, Reformator, siehe Augustin Himmel
 Heinrich Himmel von Agisburg (1843–1915), österreichischer Adeliger, Generalmajor und katholischer Aktivist
 Hellmuth Himmel (1919–1983), österreichischer Germanist und Kabarettautor
 Johann Himmel (1581–1642), deutscher lutherischer Theologe
 Joseph Himmel (1869–1941), deutscher Maler
 Paul Himmel (1914–2009), Fotograf
 Wilhelm Himmel (* 1954), österreichischer Beamter

Siehe auch:
 Himml
 Himl
 Vom Himmel hoch